Friedrich August Burgmüller – pianista e direttore d'orchestra tedesco
 Johann Friedrich Franz Burgmüller – pianista e compositore tedesco
 Norbert Burgmüller – musicista tedesco